Franciaország
Salins, település Cantal megyében
Salins, település Seine-et-Marne megyében